En alveolar lateral approximant är ett konsonantiskt språkljud. Det tecknas i IPA som . Ljudet förekommer i svenska, och representeras av bokstaven l i svenska ”lag”.

Egenskaper 
Egenskaper hos den alveolara laterala approximanten:
 Den är pulmonisk-egressiv, vilket betyder att den uttalas genom att lungorna trycker ut luft genom talapparaten.
 Den är tonande, vilket betyder att stämläpparna är spända under uttalet och därmed genererar en ton.
 Den är alveolar, vilket betyder att den uttalas genom att tungan eller tungspetsen trycks mot tandköttet bakom övre tandraden.
 Den är en lateral approximant, vilket betyder att luftflödet går om sidorna av tungan utan någon påtaglig förträngning.

Användning i språk 
I svenskan liksom de allra flesta språk som använder det latinska alfabetet skrivs den alveolara laterala nasalen som l. I många språk är den fonematiskt identisk med den velariserade alveolara laterala nasalen, .

I språk som använder det kyrilliska alfabetet skrivs den med л och på grekiska med λ.

Konsonantljud